Bertoni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arnoldo de Winkelried Bertoni
 Moisés de Santiago Bertoni